René Kanzuku est un Journaliste de presse écrite et entrepreneur congolais né à Kinshasa en République démocratique du Congo, le 26 juin 1990. Il est le Fondateur, Directeur général de Le Regard Sarl et Éditeur du journal Le Regard et www.leregard.info. Il est membre de l’Union Internationale de la Presse Francophone et de l’Union Nationale de la Presse Congolaise. Il est également journaliste accrédité à la MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations unies au Congo).

Biographie 
René Kanzuku a débuté sa carrière de journaliste en mars 2013 au sein du Trihebdomadaire congolais AfricaNews paraissant à Kinshasa, comme journaliste-reporter et webmaster pour son site internet www.africanewsrdc.net où il a travaillé  pendant 5 ans durant.

Il a participé comme rédacteur principal à la rédaction du livre « Entre la drogue et la prison, je suis né » de Dieuleveut Butey Bulari paru en décembre 2020 aux Éditions Le Lys Bleu à Paris et exerce depuis des années la fonction de Responsable de communication au sein de l’Asbl Ciel-Bleu, une plateforme culturelle internationale.

Du mois d’octobre 2017 au mois de février 2020, il a été directeur de publication au sein du média en ligne congolais journaldesnations.net.

Il a milité, au cours de sa carrière, pour la conscientisation des jeunes congolais à la création de l'emploi en se basant de son parcours professionnel, son média et enfin, a prodigué quelques conseils à la nouvelle génération des presse rd-congolaise et aux diplômés en Sciences de l’information et de la communication encore en chômage.

Distinctions et formations 
 Brevet de participation en Droits humains à l’Ecole de formation internationale en Droit de l’homme (EFIDH) avec les modules suivants :
 Monitoring des Droits humains
 Procédures pénales civiles
 Droit et protection de l’enfant
 ONU SIDA
 Notions élémentaires de développement
 Organisation et fonctionnement judiciaire
 Santé communautaire
 Guide formation aux Droits de l’Homme à l’intention des services de Police RDC
 Travail social
 Cour pénale internationale  
 Août  2014 : Brevet de participation à la session de formation sur «La déontologie de la profession et les mécanismes d’autoprotection» avec l’ONG belge RCN Justice&Démocratie avec le financement du Royaume des Pays-Bas
 Octobre 2014 : Brevet de participation à l’Atelier de renforcement de la qualité du travail journalistique avec l’ONG belge RCN Justice & Démocratie avec le financement du Royaume des Pays-Bas.
 Mai 2014 : Brevet de participation à la session de formation sur « les notions élémentaires de droit » organisée par RCN Justice & Démocratie avec le financement du Royaume des Pays-Bas.
 Décembre 2019 : Brevet de participation à la session de formation sur « La justice pénale en matière de crimes internationaux » et «La couverture médiatique d’un procès pour crime international » organisée par RCN Justice & Démocratie avec le financement du Royaume de Belgique.
 Février 2018 : Brevet de participation à la session de Formation sur la communication sur les droits au travail organisée par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) à Brazzaville au Centre International de Formation (CIF).
 Novembre 2020 : certificat de formation en « Entrepreneurship and Business Management » au Complexe Congo Japon (JCC).

Notes et références

Liens externes 
 
 https://www.eventsrdc.com/rdc-medias-rene-kanzuku-invite-les-jeunes-diplomes-en-sic-encore-chomeurs-a-se-lancer-dans-lentrepreneuriat/
 https://acpcongo.com/index.php/2020/12/15/le-journal-le-regard-assure-la-releve-de-la-presse-traditionnelle-congolaise-selon-son-directeur-general/
 https://ciel-bleu.org/rene-kanzuku/
 https://www.herosmedias.net/les-senateurs-elus-de-kinshasa-se-joignent-au-ministre-guy-loando-pour-la-re-urbanisation-de-la-capitale/

Journaliste congolais (RDC)
Rédacteur en chef
Personnalité congolaise (RDC) du monde des affaires